

Algemeen 
 Warande, een besloten jachtterrein of een lusthof. (soms ook waranda)
 Konijnenwarande, een gebied met exclusief jachtrecht voor een persoon of groep uit hogere kringen
 Waranda, wordt gebruikt als synoniem voor warande, maar kan ook een serre of galerij aan een gebouw aanduiden. (soms ook warande)

Locaties in België 
 Warande (Achel), een landgoed in Achel
 De Warande (Antwerpen) (Koning Albertpark), een park in Antwerpen
 Warande Shopping, een openluchtwinkelcentrum in Beveren (Oost-Vlaanderen)
 Ecoduct De Warande, een wildviaduct tussen Bierbeek en Oud-Heverlee, in het Meerdaalwoud
 Warande (Boortmeerbeek) een park bij Boortmeerbeek
 Warandepark, een stadspark in Brussel
 Warande (Dessel), een bos- en parkgebied bij Dessel

 In Diest:
 Warande (Diest), een stadspark en voormalige dierentuin in Diest
 Stedelijk Sportstadion De Warande, een stadion in Diest
 Warandeschool, een school voor buitengewoon onderwijs in Diest

 Begraafplaats De Warande (Gistel), een kerkhof in Gistel
 Warande, het gemeentehuis in het Belgische Heuvelland (gemeente)
 Kasteel De Warande in Kemmel
 Warande (Moerbrugge), een bosgebied tussen Steenbrugge en Moerbrugge
 Warandeputten, een waterrijk gebied bij Moerbrugge
 Warande (Heule), een wijk van Heule, een deelgemeente van Kortrijk
 Begraafplaats De Warande (Oostkamp), een kerkhof in Oostkamp
 Warande (Tervuren), een straat in Tervuren
 De Warande (Turnhout), het cultuurhuis van de stad Turnhout
 Warande (Wetteren), een recreatie- en sportgebied in Wetteren
 Landhuis De Warande, een landhuis en onroerend erfgoed in Wingene
 Café De Warande,  onroerend erfgoed in Zwevezele
 Warande (Zwevezele), een straat in Zwevezele

Locaties in Nederland 
 Wijken en buurten in Bergen op Zoom:
 Warande-Oost, een buurt
 Warande-West, een buurt
 Warande (Beverwijk), een wijk, zie Wijken en buurten in Beverwijk
 Oude Waranda, een buurtschap in de gemeente Boxmeer
 De warande (Budel), een woonhuis en rijksmonument in Budel-Dorplein
 Warande (Deurne), een villapark bij Deurne
 Water aan de Warande, een natuurgebied in Gilze
 Starrebosch, ook bekend als De Oude Warande, in Gorp en Roovert
 Warande (park in Helmond), een stadspark in Helmond
 Warande (wijk in Helmond), een wijk in Helmond
 Waranda (Laag-Keppel), een bostuin met stinsenplanten
 Warande (Lelystad), een woongebied in Lelystad
 Warande (Oosterhout), een buurt, zie Wijken en buurten in Oosterhout
 Konijnenwarande (Sint-Michielsgestel), later Konijnenberg, tussen Oud- en Nieuw-Herlaar
 Stichtse Lustwarande, een reeks van buitenplaatsen en landgoederen langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug.
 Oude Warande, een sterrenbos in Tilburg
 De Oude Warande, een buurt in Tilburg
 Konijnenwarande (Velp), op de Keienberg in Velp, een schenking van Karel van Gelre aan Roelof van Lennep (1485-1546)
 De Waranda, een deel van de wijk Driessen (Waalwijk)
 De Waranda, een buurt in Westvoorne, zie Wijken en buurten in Westvoorne
 De Warande (Zeist), een complex met sociale woningen en  studentenwoningen in de Nederlandse plaats Zeist
 Warande (Rotterdam), een straat in Rotterdam

Personen 
 Jacques Bruneel de la Warande (1891-1964), burgemeester van Kemmel
 Gustave Bruneel de la Warande (1863-1932), Belgisch senator, provincieraadslid en burgemeester van Kemmel

Overige 
 De Warande (Brussel), een kring en exclusieve topontmoetingsplaats in Brussel
 In de Warande, een Vlaamse denkgroep
 DW B (tijdschrift), voorheen Dietsche Warande en Belfort, een Vlaams literair tijdschrift
 Muziek-Warande "tijdschrift voor muziekminnende Vlamingen", 1922-1932
 MHC De Warande, een hockeyclub uit de Nederlandse stad Oosterhout
 Warande (volleybal), Volleybalvereniging Warande uit Zeist
 Vorstelijcke warande der dieren, een fabelboek van Joost van den Vondel uit 1617